Silnycia – rzeka w Ukrainie
 Silnycia – wieś w Ukrainie

Zobacz też 
 Sielnica